Bruce Izabella (1249–1284 körül), V. Róbertnek, Annandale urának a lánya, I. Róbert (későbbi) skót király nagynénje és John FitzMarmaduke-nak, North Durham seriffjének a felesége
Bruce Izabella (1272–1358) norvég királyné, I. Róbertnek, Carrick grófjának a lánya és I. Róbert skót király nővére, az előbbi unokahűga